Шимон Сыркус (; 24 апреля 1893 года, Варшава, Российская империя — 8 июня 1964 года, Варшава, Польша) — польский архитектор и теоретик архитектуры XX века.

Биография 
Родился 24 апреля 1893 года в Варшаве. В 1912 году окончил реальную гимназию в Варшаве. В 1912 по 1920 год он последовательно изучал архитектуру в Вене, Граце, Риге, Москве и Варшаве. Далее учился в Академии искусств в Кракове (1920—1921). Между 1922 и 1924 годами он совершил путешествие по Европе, посетил Берлин , Веймар и Париж В 1922—1924 годы учился в Академии изящных искусств в Париже.

После возвращения в Польшу в 1924 году работал с архитектором Х. Греем, для которого спроектировал здание Фонда болезней в Варшаве (1925 г.). Затем он сотрудничал с Хенриком Одерфельдом в проекте конкурса Дворца Наций в Женеве.

В 1925 году перешел в группу Блока. В следующем году он участвовал в Первой Международной выставке современной архитектуры в Варшаве и вместе с Владиславом Стшеминьским написал работу «Настоящее в архитектуре и живописи». Затем он присоединился к группе Praesens и начал работать с Хеленой Немирской, которая впоследствии стала его женой (1925).

В 1927 году он участвовал в выставке «Machine Age Exposition» в Нью-Йорке, в каталоге которой он опубликовал статью под названием «Архитектура». В следующем году он был назначен представителем Польши на Международном конгрессе современной архитектуры (CIAM).

Вместе со своей женой он был автором Павильона удобрений на Познанской национальной выставке (1929) и нескольких рабочих городов и жилых комплексов в Варшаве: Констанцин (1930), Крулевская Гора (1931), Сколимув (1935). В 1936 году они построили несколько домов для рабочих в Лодзи и Грудзёндзе.

Во время Второй мировой войны они работали в подпольной архитектурной мастерской, планировали расширение районов Раковец и Коло в Варшаве.

В 1942 году он был арестован и заключен в концлагерь Освенцим. 27 января 1945 года Освенцим был освобождён советскими войсками.

После войны Шимон Сыркус Роман Довгирд и А. Пшибыльский стали авторами жилого поселка Прага II в Варшаве (1949—1952).

Шимон Сыркус скончался 8 июня 1964 года в Варшаве. Похоронен на Воинском кладбище в Повонзках (квартал C2-11-6).

Работы 
 Дома на улицах Катовицкой и Домбровецкой (1930-е гг, Варшава)
 Театр на Жолибоже (1932—1934 гг, Варшава)
 Вилла в Сосновце (1933—1934 гг, ныне в Белоруссии)
 Застройка районов Коло II и Коло III (1947—1962, Варшава), внесена в 1992 году в реестр памятников.

Примечания

Ссылки 
  10 межвоенных польских построек на территории Беларуси
 Wola. Projektanci osiedla Koło musieli złożyć samokrytykę 

Архитекторы Польши
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Выпускники Краковской академии искусств
Архитекторы Варшавы